Lauter (Burkardroth), een plaats in de gemeente Burkardroth in de Duitse deelstaat Beieren
 Lauter (Laubach), een plaats in de gemeente Laubach in de Duitse deelstaat Hessen
 Lauter (Opper-Franken), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Lauter (Saksen), een plaats in de gemeente Lauter-Bernsbach in de Duitse deelstaat Saksen
 Lauter (Surberg), een plaats in de gemeente Burkardroth in de Duitse deelstaat Beieren
 Lauter (Thüringen), een plaats in de gemeente Suhl in de Duitse deelstaat Thüringen

Lauter (rivier) kan verwijzen naar:
 Lauter (Baunach), een zijrivier van de Baunach
 Lauter (Donau), een zijrivier van de Donau
 Lauter (Fils), een zijrivier van de Fils
 Lauter (Glan), een zijrivier van de Glan in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Lauter (Itz), een zijrivier van de Itz
 Lauter (Murr), een zijrivier van de Murr
 Lauter (Neckar), een zijrivier van de Neckar
 Lauter (Rijn), een zijrivier van de Rijn
 Lauter (Werra), een zijrivier van de Werra